est le nom de deux albums de Jerry Lee Lewis :

 , album de Jerry Lee Lewis sorti en  ;
 , album de Jerry Lee Lewis sorti en .

Voir aussi 

 
 

Album de Jerry Lee Lewis